Fischli ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Fischli (1973–2022), Schweizer Comiczeichner und Illustrator
 Emil Fischli (1922–2009), Schweizer Politiker (CVP)
 Hans Fischli (1909–1989), Schweizer Architekt, Maler und Bildhauer
 Isabella Fischli (* 1956), Schweizer Journalistin und Autorin
 Paul Fischli (* 1945), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Peter Fischli (* 1947), Schweizer Schauspieler
 Peter Fischli (* 1952), Mitglied des Schweizer Künstlerduos Fischli/Weiss, siehe Peter Fischli und David Weiss

Siehe auch:
 Fischlin